Гамбир () — растение семейства Мареновые (Rubiaceae), вид рода Ункария, произрастающее в Индии, Малайзии, Мьянме и Индонезии. Там же и культивируется.

Биологическое описание 
Гамбир — ветвистый кустарник, цепляющийся за деревья с помощью крючковатых прицепок.

Листья крупные супротивные цельнокрайные яйцевидные с прилистниками.

Цветки мелкие розовые, собраны в головчатые соцветия, попарно сидящие на общих длинных цветоносах. Часть соцветий недоразвиваются и сохраняют загнутые дугой крючки и толстые цепляющиеся усики.

Химический состав 
Молодые ветви и листья растения богаты характерными дубильными веществами, образованными путём конденсации так называемых катехиновых единиц (катехина, эпикатехина и их димеров).

Таксономия 
, Flora of India. Calcutta: Botanical Survey of India. 2: 126. 1824.

Синонимы

Использование 
Раствор гамбир-катеху применяется как вяжущее средство внутрь, для примочек снаружи и для полоскания при рыхлости и кровоточивости дёсен. Местным населением гамбир-катеху используется для изготовления бетелевой жвачки, а также как красящее и дубильное средство.

Сырьё 
Двулетние ветви растения обрезают и ободранные с них листья вместе с верхушками ветвей вываривают в воде. Затем вытяжка сгущается до сиропообразной массы, которая при остывании превращается в так называемый гамбир-катеху. Гамбир-катеху представляет собой глыбообразные куски, снаружи тускло-красно-бурые, изнутри светло-желтовато-бурые, очень лёгкие (плавают на поверхности воды), пористые, легко растираемые в порошок. При растворении в воде с железоаммониевыми квасцами даёт чёрно-зелёноё окрашивание, что свидетельствует о наличии конденсированных дубильных веществ.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мареновые
Флора Южной Азии
Флора Юго-Восточной Азии
Лекарственные растения